260 км, 260-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 260 км, Железнодорожная Казарма 260 км — населённый пункт (тип: станция) в Калманском районе Алтайском крае России. Входит в состав Зимарёвского сельсовета.
 260 км — закрытый остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код 861251.
 260 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 788111.
 260 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Код 827941.
 260 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменистан. Код 755832.